Maipú kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Maipú (udde),

Argentina 

 Partido de Maipú, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Maipú (kommun i Chaco), 
 Departamento de Maipú (kommun i Mendoza),

Chile 

 Maipú, kommun, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar